Das Forte 60 Women’s 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Nur-Sultan. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 22. bis 27. Februar 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Astana